Un consortium est un groupement d’acteurs, notamment d'entreprises, résultant d'une collaboration à un projet ou programme dans le but d'obtenir un résultat.
 Le Consortium est le centre d'art contemporain de Dijon (France).
 En common law, la perte de consortium à la privation des avantages d'une relation familiale en raison de blessures causées par un auteur de délit.